Echte kopergroenzwam
 Slanke kopergroenzwam
 Valse kopergroenzwam